Der har været to hertuger af Brabant med navnet Henrik:
 Henrik 1. af Brabant
 Henrik 2. af Brabant